Flandrien est un belgicisme dérivé du toponyme Flandre.

 L'adjectif flandrien qualifie ce qui est relatif aux provinces belges de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale (soit deux des cinq provinces de la Région flamande, où s'étendait le Comté de Flandre) ; le nom Flandriens désigne les habitants de ces provinces.
 Le Flandrien de l'année est un trophée sportif international de cyclisme.
 En géologie et paléoclimatologie, le Flandrien est un étage (période interglaciaire) de l'Holocène qui débute vers -12 000 et se poursuit jusqu'à nos jours.

Français de Belgique